

Astronomia 
 1628 Strobel – asteroide della fascia principale

Persone 
 Al Strobel (1939-2022) – attore statunitense
 Bartholomeus Strobel il Giovane (1591-1665 circa) – pittore tedesco
 Pellegrino Strobel (1821-1895) – ornitologo, zoologo, naturalista e politico italiano
 Daniele de Strobel (1873-1942) – pittore italiano
 Wolfgang Strobel (1896-1945) – calciatore tedesco
 Sebastian Ströbel (1977) – attore tedesco
 Martin Strobel (1992) – pallamanista tedesco

Geografia

Argentina 
 Lago Strobel – lago nel dipartimento di Río Chico (Santa Cruz)

Pagine correlate 
 Strobl (disambigua) – pagina di disambiguazione